Tomaszów Lubelski peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Tomaszów Lubelski, un powiat
 Tomaszów Lubelski, une gmina rurale
 Tomaszów Lubelski, ville et chef-lieu de la gmina et powiat de même nom